DPF peut signifier :
 domaine public fluvial, un cas du domaine public en droit public français géré essentiellement par Voies navigables de France ;
 dense plasma focus, un appareil qui, par accélération et compression électromagnétiques, donne naissance à un cordon de plasma à vie courte qui produit, grâce aux températures et densités très élevées qu'il atteint, une abondance de rayonnements multiples.
délégué aux prestations familiales, notion française, désigne une personne chargée de veiller à la pertinence de l'utilisation des prestations familiales dans les familles, souvent mais pas toujours employée par une UDAF Union Départementale des Associations Familiales ;